Le tournoi de tennis de New Haven est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier II, se dispute du 24 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
New Haven
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en août 1998